Афекторите (на български наричани също „ефектори”) са един от компонентите на рефлекса: начинът, по който организмът реагира на промените настъпили в околната среда. Рефлексната дейност е част от нервната система, като афекторите са последният – изпълнителен – орган в рефлексната верига.

Когато в околната среда настъпи промяна, тя предизвиква активиране на рецепторите. Активираният „сигнал“ преминава по сетивните неврони, които се намират в черепно-мозъчните нерви. След това така наречените „междинни неврони“ прехвърлят сигнала от сетивните нервни клетки към двигателните нервни клетки. Накрая, двигателните нервни клетки активират афектора и резултатът е движение, било то на мускул, кръвоносен съд или жлеза.

Източници 
 Какво представляват афекторите

Информатика